Монкур

Топонимы 
 Монкур () — коммуна во французском департаменте Верхняя Сона. 
 Монкур () — коммуна во французском департаменте Мозель.

Персоналии 
 Монкур, Матье (, 1985—2009) — французский теннисист.